La calle Yahia Boushaki es una calle en la ciudad de Thenia en la provincia de Bumerdés en Cabilia del Argelia.

Nombre 
Esta carretera lleva el nombre de Shahid Yahia Boushaki, quien nació en Thenia en 1935 y cayó en el campo de honor en Meftah el 28 de diciembre de 1960.

Es nativo de la aldea de Thala Oufella en Zouaou Aarch of Aïth Aïcha en las montañas de Khechna.

Yahia Boushaki fue el comisario político del Frente de Liberación Nacional (FLN) y del oficial soldado del Ejército de Liberación Nacional (NLA), en la histórica región IV durante la Guerra de Independencia de Argelia.

Cruzó los maquias de cabilio desde Lakhdaria hasta la frontera de Mitidja cerca de Larbaâ.

Ubicación 
El camino a Jean Colonna d'Ornano en la ciudad de Thénia pasó a llamarse después de la independencia de Argelia como el Camino de Yahia Boushaki.

Esta carretera comienza en el norte en la avenida Louis Pasteur, que recorre el hospital de Thénia.

Rue Charles Lavigerie cortó esta carretera en el medio cerca del patio de Thénia.

Termina en el sur por las escaleras que conducen a la estación de Thénia.

Edificios 
Algunos edificios públicos están alrededor de esta carretera:
 Túnel de thénia.
 Colegio de Thenia.
 Escuela Abdelhamid Ben Badis.
 Escuela Mohamed Boushaki.
 Hospital de Thénia.
 Estación de thénia.
 Estadio Thenia.
 Protección civil de Thenia.

Referencias

Enlaces externos 

Calles de Argelia
Thenia
Distrito de Thenia
Provincia de Boumerdès
Cabilia